Кутателадзе () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Кутателадзе, Аполлон Караманович (1899/1900—1972) — советский живописец. Народный художник СССР (1970), член-корреспондент АХ СССР (1967).
 Кутателадзе, Геннадий Платонович (1931—2015) — советский и киргизский архитектор, заслуженный архитектор Киргизской ССР (1974).
 Кутателадзе, Гурам Аполлонович (1924—1979) — советский грузинский живописец, заслуженный художник Грузинской СсР.
 Кутателадзе, Иовель Григорьевич (1887—1963) — советский фармаколог.
 Кутателадзе, Николоз Сергеевич (род. 2001) — российский футболист, нападающий.
 Кутателадзе, Самсон Семёнович (1914—1986) — советский физик и педагог, специалист в области теплофизики, гидродинамики газожидкостных систем, проблем энергетики.
 Кутателадзе, Семён Самсонович (род. 1945) — российский учёный в области математики. Сын Самсона Семёновича Кутателадзе.